Coprinus is een geslacht van paddenstoelen uit de familie Agaricaceae. De typesoort is Coprinus comatus. De soorten in het geslacht groeien saprofiet op hout, turf, mest of aarde. Ze hebben allemaal een hoed in de vorm van een eikel tot een klok. Het vruchtlichaam heeft lamellen die aanvankelijk wit tot licht oker zijn en later donkerbruin tot zwart verkleuren. Bij alle soorten begint de steel in het midden van de hoed en is van binnen hol. Hun sporenkleur is donkerbruin tot zwart.

Soorten 
Het geslacht bestaat uit 161 soorten (peildatum 27 september 2020)  waarvan de volgende een artikel op Wikipedia hebben:
C. comatus ((O.F.Müll.) Pers., 1797) - Geschubde inktzwam
C. sterquilinus (Fries, 1838) - Geringde inktzwam

Agaricaceae
Schimmelgeslacht